Лос-Алькасарес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мар-Менор. Занимает площадь 19,76 км². Население 16 138 человек (на 2019 год).

История 
Город основан в 13 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Los Alcázares
 Foro Libre de opinión sobre todo lo relacionado con el municipio de Los Alcázares - www.foroalcazares.com

Муниципалитеты Мурсии